! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 15001–15100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 15101–15200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 15201–15300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 15301–15400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 15401–15500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 15501–15600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 15601–15700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 15701–15800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 15801–15900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 15901–16000 [ editare]

Lista planetelor minore (015001-016000)